

Панфілово — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Панфілово — село, Карасуський район, Костанайська область
 Панфілово — село, Талгарський район, Алматинська область

Панфілово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Панфілово — селище, Калманський район, Алтайський край
 Панфілово — село, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область